Желтоглазый пингвин, или великолепный пингвин, или антиподов пингвин () — вид птиц семейства пингвиновых, единственный невымерший вид рода Megadyptes. Также известен под маорийским названием хоихо.

Внешний вид 
Своим строением тела именно Megadyptes antipodes больше всего близок к вымершим пингвинам. Из ныне живущих видов наиболее родственный род хохлатых пингвинов.

Рост взрослых птиц достигает 70—75 сантиметров, масса — около 6—7 килограмм. Продолжительность жизни — обычно 10—12 лет, в неволе некоторые экземпляры доживают до 20 лет.

Большинство самок уже с двухлетнего возраста могут откладывать яйца.

Внешне похож на других пингвинов.

Голова покрыта как золотисто-жёлтыми, так и черноватыми перьями, подбородок и горло с коричневатым оттенком. Спина чёрная, грудь белая, ноги и клюв красные.

Название «желтоглазый» получил по жёлтой полосе около глаз.

Ареал 
Основное место обитания — острова от юга Южного острова до архипелага Кэмпбелл, в частности, залив Курио. Некоторые экземпляры достигают островов Баунти и Антиподов на востоке и острова Маккуори на юге. Климат мест обитания пингвина умеренный, гнездится он в местных растениях, недалеко от океана. При гнездовании обычно образует пары, колонии встречаются редко. Обычно самка откладывает одно или два яйца.

Данный вид пингвинов один из самых редких среди пингвиновых, численность, несмотря на большой ареал, оценивается чуть более 4 тысяч особей.

Великолепный пингвин хорошо плавает и ныряет, но в море ему угрожают морские львы и акулы. Ещё большая угроза — несвойственные для его мест обитания завезенные человеком животные: крысы, свиньи и другие.

Эпидемия 2004 года 
На проблему численности повлияла и эпидемия 2004 года, когда в районе полуострова Отаго от не выясненных до конца причин погибло от половины до двух третей птенцов. Подобная болезнь, в меньших масштабах, была замечена и на острове Стюарта.

Великолепный пингвин и человек 
Этот вид находится под угрозой исчезновения. На Берегу Катлинс на Южном острове образована 12-километровая охраняемая зона, где для пингвинов созданы наиболее благоприятные условия. Там, на территории около 50 гектаров, в настоящее время проживает около  мировой популяции.

На юго-востоке Южного острова также развивается и набирает популярность туризм для желающих посмотреть на Пингвинов великолепных.

Великолепный пингвин изображён на банкноте в 5 новозеландских долларов.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Желтоглазый пингвин. Статья в энциклопедии.

 Фотография желтоглазых пингвинов

 Сайт об желтоглазых пингвинах
 Желтоглазый пингвин

Пингвинообразные
Животные, описанные в 1841 году
Птицы Новой Зеландии
Монотипические роды птиц